Republička liga Crne Gore (Crnogorska republička nogometna liga) je bila liga četvrtog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1988./89.  
Sudjelovalo je ukupno 16 klubova, a prvak je bio "Mornar" iz Bara.

Ljestvica 

 Titograd - tadašnji naziv za Podgoricu
 U slučaju neriješenog rezultata se izvodilo raspucavanje jedanaesterca te bi pobjednik dobio 1 bod, a poraženi u raspucavanju bi ostao bez bodova

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Unutrašnje poveznice 
 Nogometno prvenstvo Jugoslavije – 3. ligaški rang 1988./89.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Zdravko V. Gavrilović: Od Sloge do Iskre : (monografija) : 85 godina fudbala u Bjelopavlićima 1919-2004 , Podgorica, 2004., UDK: 796.332(497.16)"1919/2004" 796.332:061.2(497.16)(091), str. 239-240, 362-363  
  

1988-89 1
CG 1 republička 
1988-89 1 republička
1988-89 1